Ву́лиця Єрмака́ — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Єрмака — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Єрмака — вулиця в місті Керч.
 Вулиця Єрмака — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Єрмака — вулиця в місті Маріуполь.

 Вулиця Єрмака — колишня назва вулиці Антона Листопада у місті Вінниця.
 Вулиця Єрмака — колишня назва вулиці Великий яр у місті Дніпро.
 Вулиця Єрмака — зникла вулиця в місті Київ.
 Вулиця Єрмака — колишня назва вулиці Бурхана в місті Кам'янське.
 Вулиця Єрмака — колишня назва вулиці Небесної сотні у місті Марганець.
 Вулиця Єрмака — колишня назва вулиці Катерини Білокур у місті Суми.
 Вулиця Єрмака — колишня назва вулиці 128-ї окремної гірсько-піхотної бригади в місті Ужгород.

Вулиця Єрмака — вулиця в місті Іваново.
 Вулиця Єрмака — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Єрмака — вулиця в місті Новосибірськ.
 Вулиця Єрмака — вулиця в місті Тюмень.

Вулиці, названі на честь людей